Воево́да кра́ковский — должностное лицо Княжестве Краковском и Краковсковском воеводстве. Краковсковское воеводство имело четырёх сенаторов которыми были: воевода краковский, каштелян и два выборных сенатора.

Воеводы